Assis kan syfta på följande:

 Roberto de Assis Moreira, brasiliansk fotbollsspelare
 Assis, São Paulo, ort i Brasilien